Рерьё () — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн. Входит в состав округа Бурк-ан-Брес.

Код INSEE кантона — 0142. Всего в кантон Рерьё входят 13 коммун, из них главной коммуной является Рерьё.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 21 772 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Рерьё на карте Франции
 Население коммун департамента Эн на сайте INSEE

Кантоны департамента Эн